Thomas est un nom commun et un nom propre qui peut désigner :

 thomas, figure de break dance (On dit "le Thomas").
 thomas, pot de chambre tel qu'on l'appelait au 

 Thomas, prénom masculin.
 Thomas, nom de famille, le  plus porté en France.
 Thomas, pseudonyme utilisant Thomas comme prénom.
 Thomas, pseudonyme utilisant Thomas comme nom de famille.
 Saint Thomas, hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme, dont le plus connu est saint Thomas pour l'apôtre.

Toponyme 

 Thomas, lieu-dit du Québec.
 Ágios Thomás, village de Chypre.
 Thomas, ville située en Virginie-Occidentale.
 Thomas Township, ancien township, situé dans le comté de Ripley, dans le Missouri.
 , plusieurs noms de lieux.

Saint-Thomas 
 , nom de nombreux toponymes.

Autres toponymes 
 Rue Albert-Thomas dans le  de Paris ;
 Avenue Thomas Frissen, avenue de Bruxelles ;
 Thomas Eagleton Courthouse, gratte-ciel de style post-moderne de 170 mètres de hauteur construit à Saint-Louis en 2000 ;
 Thomas, ville américaine située en Oklahoma.

Titre d'œuvre

Texte religieux 
 Évangile selon Thomas, évangile qui ne comporte que des paroles de Jésus.
 Évangile de l'enfance selon Thomas, texte apocryphe paléochrétien.
 Actes de Thomas, texte chrétien antique relatant les voyages missionnaires de l'apôtre Thomas.
 Livre de Thomas (ou Livre de Thomas l’Athlète), écrit qui fait partie de la bibliothèque gnostique découverte en 1945 à Nag Hammadi, en Haute Égypte, en même temps que l’Évangile selon Thomas.
 Messe de Thomas, forme de messe alternative de l'Église évangélique luthérienne.

Littérature 
 Thomas l'imposteur, roman de Jean Cocteau publié en 1923 ;
 Thomas l'obscur, roman de Maurice Blanchot publié en 1941 ;
 Thomas, nouvelle de science-fiction de Dominique Douay, publiée en 1974 ;
 Thomas Ward l'épouvanteur, premier tome de la série The Starblade Chronicles de Joseph Delaney publié en 2014 ;
 Dans la combi de Thomas Pesquet, album de bande dessinée de Marion Montaigne.

Cinéma et télévision 
 L'Affaire Thomas Crown, film américain de Norman Jewison, sorti en 1968.
 Thomas, film français réalisé par Jean-François Dion, sorti en 1975.
 Thomas et ses amis (Thomas le petit train au Québec, Thomas the Tank Engine and Friends puis Thomas and Friends dans la version originale) est une série télévisée britannique, créée par Britt Allcroft diffusée depuis le  sur le réseau ITV.
 Thomas est amoureux, film belge de Pierre-Paul Renders, sorti en 2000.
 Thomas Mann et les siens, téléfilm allemand de Heinrich Breloer, diffusé en 2001.
 Thomas Sankara, l'homme intègre, film documentaire français de Robin Shuffield, sorti en 2006.

Musique 
 Thomas, chanson de l'album Mer de noms du group A Perfect Circle.
 St. Thomas, morceau instrumental de jazz du saxophoniste ténor Sonny Rollins.
 Le Cheval de Thomas, chanson française en forme de canon à quatre voix.
 In memoriam Dylan Thomas, chant funèbre.

Sculpture 
 Vieux Thomas, symbole et gardien de la ville de Tallinn

Divers

Entreprises 
 Thomas Agnew & Sons, société marchande d'art britannique, établie à Londres, et fondé en 1817 à Manchester.
 Thomas Motor Company, constructeur automobile américain disparu.
 Pine-Thomas Productions, société de production américaine.
 Thomas Cook (entreprise), entreprise anglaise du secteur touristique.
 Thomas Cook Airlines, compagnie aérienne britannique.
 Thomas Cook Airlines Belgium, compagnie aérienne belge fondé en 2002 qui dépendait du groupe touristique Thomas Cook.
 Thomas Cook Airlines Scandinavia, compagnie aérienne danoise basée dans trois pays scandinaves.

Sport et culture 
 Prix Thomas Merton, prix attribué depuis 1972 par le Thomas Merton Center for Peace and Social Justice de Pittsburgh, aux États-Unis.* Le Sewell–Thomas Stadium, un stade de baseball à Tuscaloosa dans l'État de l’Alabama.
 La coupe Thomas (ou Thomas Cup), tournoi international de badminton qui correspond au championnat du monde de badminton par équipes masculines.
 Musée Thomas-Henry, musée situé à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).
 Musée Thomas-Dobrée, musée du centre-ville de Nantes.

Astronomie 
 (2555) Thomas, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Biologie 
 Campagnol de Thomas, espèce de rongeurs de la famille des Cricetidae.

Médecine 
 Le test de Thomas, manœuvre de l'examen physique.

Industrie 
 Scories Thomas, coproduits issus de la fabrication d'acier.
 Procédé Thomas, procédé historique d'affinage de la fonte brute.

Religion 
 Dimanche de Thomas, équivalent du dimanche de Quasimodo dans le rite byzantin.

Société 
 Institut Thomas-More, club de réflexion européen.

Notes et références 

Homonymie d'anthroponyme